Jméno a příjmení Petr Eliáš se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Petr Eliáš (kněz, 1935) – český římskokatolický kněz a misionář (1935–1993)
 Petr Eliáš (kněz, 1959) – český římskokatolický kněz (1959)
 Petr Eliáš (politik) – český manažer a zastupitel Jihočeského kraje za ODS (* 1968)